Miejscowości w USA:
 Adelphi – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Prince George’s
 Adelphi – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Ross